Ash Shāmīyah (engelska: Al Shamiya, arabiska: اَلشَّامِيَّة) är en del av en befolkad plats i Kuwait.   Den ligger i provinsen Al Asimahguvernementet, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Kuwait Stad. Ash Shāmīyah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ash Shāmīyah är platt. Havet är nära Ash Shāmīyah åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ash Shāmīyah. Runt Ash Shāmīyah är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kuwait Stad,  km nordost om Ash Shāmīyah. Runt Ash Shāmīyah är det i huvudsak tätbebyggt. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Del av en befolkad plats
Orter i Al Asimahguvernementet